Вадим Сергеевич Галайчук (; род. 14 февраля 1971 года, Городок, Хмельницкая область) — украинский адвокат, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Эксперт по конституционному, административному и избирательному праву.

Биография 
Он окончил  Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра в Университете штата Мичиган (США).

Заместитель председателя комитета по конституционному и административному праву Ассоциации юристов Украины.

Галайчук принимал участие в миссиях наблюдения в Украине и за рубежом.

Политическая деятельность 
Работал  Николая Катеринчука. Главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 44 в списке. На время выборов: директор ООО «Хиллмонт Партнерс», беспартийный. Проживает в Киеве.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Председатель Парламентского комитета ассоциации Украина—ЕС, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Малайзией.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Выпускники Университета штата Мичиган
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Специалисты по конституционному праву
Специалисты по административному праву